Por M27 (ou M-27) pode estar à procura de:

Messier 27 - uma nebulosa.
M27 - rodovia da Grã-Bretanha.
M27 - rodovia russa.

Desambiguação